Koordinierungsrat oder Koordinationsrat bezeichnet folgende Vereinigungen:

 Deutscher Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
 Koordinierungsrat säkularer Organisationen e. V. (KORSO)
 Koordinierungsrat des christlich-islamischen Dialogs e. V. (KCID)
 Koordinationsrat der Muslime in Deutschland (KRM)
 Koordinierungsrat (Belarus), im Jahr 2020 gebildetes Gremium in Belarus